In de chemie: het polymeer geëxpandeerd polystyreen (expanded polystyrene)
 In de biologie: exopolysacharide (extracellular polymeric substance of exopolysaccharide): suikerpolymeerlaag (slijm) gevormd door bacteriën
 In de informatica: het bestandsformaat Encapsulated PostScript
 In de politiek: de Europese Politieke Samenwerking (EPS)
 In de geneeskunde: extrapiramidale symptomen (extrapyramidal symptoms)
 In de financiële sector: earnings per share
 In de economie: Economists for Peace and Security
 In de wetenschap: The Graduate School 'Experimental Plant Sciences'
 In de meteorologie:  Ensemble Prediction System (EPS)